Irsigler ist der Name von

 Franz Irsigler (* 1941), deutscher Historiker
 Hubert Irsigler (* 1945), katholischer Theologe